Der Schießwettkampf über 50 m mit der Freien Pistole bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde am 27. August auf der Olympia-Schießanlage Hochbrück ausgetragen.

Format 
Geschossen wurde in 6 Durchgängen mit je 10 Schuss. Die Maximalpunktzahl betrug 600 Punkte.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Freie Pistole